The Miracle Man peut faire référence à :
 The Miracle Man (Le Miracle), film de George Loane Tucker sorti en 1919 ;
 The Miracle Man, film de Norman Z. McLeod sorti en 1932 ;
 The Miracle Man, film de Ron Petronicolos sorti en 2012.